Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин 2007 — 6-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 1 по 9 сентября 2007 года в городе Гонконг (Китай) на стадионе «Kings Park Hockey Ground». В турнире приняло участие 9 сборных.

Чемпионами в 1-й раз в своей истории стала сборная Японии, победив в финале сборную Южной Кореии со счётом 7:6 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1). Бронзовым призёром стала сборная Китая, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Индии со счётом 4:2.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+08:00

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин 2007

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2007
Спорт в Китае в 2007 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Китае
Сентябрь 2007 года
Международные спортивные соревнования в Гонконге
Хоккей на траве